

Crimea
 Višnëvoe – centro abitato in Crimea nel Distretto di Bilohirs'k
 Višnëvoe – centro abitato in Crimea nel Distretto di Lenine
 Višnëvoe – centro abitato in Crimea nella città federale di Sebastopoli

Kazakistan
 Višnëvoe – nome russo centro abitato kazako Višnevoe nella Regione di Aqmola
 Višnëvoe – centro abitato kazako nella Regione di Qostanay nel Distretto di Qarabalyq
 Višnëvoe – nome russo centro abitato kazako Višnevoe nella Regione di Qostanay nel Distretto di Žarköl

Russia
 Višnëvoe – centro abitato russo nell'Oblast' di Brjansk
 Višnëvoe – centro abitato russo nell'Oblast' di Volgograd
 Višnëvoe – centro abitato russo nell'Oblast' di Kaliningrad nel Gvardejskij rajon
 Višnëvoe – centro abitato russo nell'Oblast' di Kaliningrad nel Pravdinskij rajon
 Višnëvoe – centro abitato russo nell'Oblast' di Kaliningrad nel Černjachovskij rajon
 Višnëvoe – centro abitato russo nell'Oblast' di Omsk
 Višnëvoe – centro abitato russo nell'Oblast' di Orenburg
 Višnëvoe – centro abitato russo nell'Oblast' di Penza
 Višnëvoe – centro abitato russo nell'Oblast' di Saratov
 Višnëvoe – centro abitato russo nell'Oblast' di Tambov

Ucraina
 Višnëvoe – vecchio nome russo del centro abitato ucraino di Tatarynci
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Vinnycja 
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di Krynyčky
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di Mahdalynivka
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di Novomoskovs'k
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di Pokrovs'ke
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di P"jatychatky
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di Solone
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di Sofiïvka
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di Šyroke
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Donec'k nel Distretto di Starobeševe
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Donec'k nel consiglio comunale di Selydove
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Žytomyr nel Distretto di Žytomyr
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Žytomyr nel Distretto di Korosten'
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Žytomyr nel Distretto di Korostyšiv
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Žytomyr nel Distretto di Ružyn
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Žytomyr nel Distretto di Černjachiv
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Zaporižžja nel Distretto di Vil'njans'k
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Zaporižžja nel Distretto di Huljajpole
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Zaporižžja nel Distretto di Pryazovs'ke
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Zaporižžja nel Distretto di Tokmak
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Kiev nel Distretto di Zhurivka
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Kiev nel Distretto di Kyjevo-Svjatošyn
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Kirovohrad nel Distretto di Novoukraïnka
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Kirovohrad nel Distretto di Dolyns'ka
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Luhans'k nel Distretto di Antracyt
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Luhans'k nel Distretto di Starobil's'k
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Mykolaïv
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Odessa nel Distretto di Berezivka
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Odessa nel Distretto di Velyka Mychajlivka
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Odessa nel Distretto di Lyman
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Odessa nel Distretto di Ljubašivka
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Odessa nel Distretto di Podil's'k
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Odessa nel Distretto di Tatarbunary
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Poltava nel Distretto di Kobeljaky
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Poltava nel Distretto di Lochvycja
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Poltava nel Distretto di Oržycja
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Poltava nel Distretto di Pyrjatyn
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Poltava nel Distretto di Chorol
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Poltava nel Distretto di Šyšaky
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Rivne
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Sumy nel Distretto di Konotop
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Sumy nel Distretto di Trostjanec'
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Borova
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Valky
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Vovčans'k
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Začepylivka
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Krasnohrad
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Lozova
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Ševčenkove
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Cherson nel Distretto di Velyka Oleksandrivka
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Cherson nel Distretto di Verchnij Rohačyk
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Cherson nel Distretto di Skadovs'k
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Chmel'nyc'kyj nel Distretto di Letyčiv
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Chmel'nyc'kyj nel Distretto di Stara Synjava
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Chmel'nyc'kyj nel Distretto di Šepetivka
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Čerkasy
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Černihiv nel Distretto di Bachmač nella Fastovec'ka sil's'ka rada 
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Černihiv nel Distretto di Bachmač nella Chalymonivs'ka sil's'ka rada
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Černihiv nel Distretto di Bobrovycja
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Černihiv nel Distretto di Nosivka
 Višnëvoe – nome russo del centro abitato ucraino di Vyšneve nell'Oblast' di Černihiv nel Distretto di Ripky